Drugie zawody podczas Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 rozegrane zostały 28 lipca w niemieckim Hinterzarten.

Kwalifikacje do konkursu głównego zwyciężył reprezentant gospodarzy Karl Geiger. Ze stratą ponad czterech punktów na drugiej pozycji znalazł się Kamil Stoch. Zaledwie pół punktu od niego gorszy był trzeci Rosjanin Jewgienij Klimow. W czołowej dziesiątce kwalifikacji znalazło się czterech reprezentantów Polski. Zawody w całości przeprowadzone zostały z belki czternastej.

Konkurs główny wygrał Kamil Stoch. Z przewagą ponad prawie piętnastu punktów wyprzedził zwycięzcę kwalifikacji Karla Geigera. Podium uzupełnił reprezentant Szwajcarii Killian Peier. W czołowej dziesiątce znalazło się aż pięciu reprezentantów Polski. Pierwsza seria rozegrana została z belki czternastej zaś runda finałowa z trzynastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hinterzarten był Michael Lais oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Christian Kathol, a jego asystentem – Gabrjel Gros. Odpowiedzialnym za sprawdzanie sprzętu był Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 27 lipca 2018

Konkurs indywidualny – 28 lipca 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten
2018 w Niemczech